Fly () steht für:
 Fly, der längste Fluss bzw. Strom der Insel Neuguinea
 Fly!, ein Flugsimulator
 Fly (Roller), ein Maxiscooter des italienischen Rollerherstellers Piaggio
 Fly (Tanz), ein Mode- und Partytanz
 Fly (2021), ein Tanzfilm von Katja von Garnier
 Fly (Dänemark), eine Ortschaft in der Kommune Viborg in Dänemark
 Fly (Kraftsportübung), eine Isolationsübung im Kraftsport
 F.L.Y. (Achterbahn), eine Achterbahn vom Typ Flying Coaster im Phantasialand
 eine andere Schreibweise für Fli, einen Teil von Weesen und/oder Amden im Kanton St. Gallen in der Schweiz
 den Verschluss des Hosenlatzes, z. B.
 Zip Fly – Verschluss per Reißverschluss
 Button Fly – Verschluss per Knopfleiste
 „fly sein“, das Jugendwort des Jahres 2016
 FLY – IATA-Code von Finley in New South Wales, Australien

Musik:
 F.L.Y., eine lettische Musikgruppe
 Fly (Sarah-Brightman-Album), ein Album der Sängerin Sarah Brightman
 Fly (Yoko-Ono-Album), ein Album der Künstlerin Yoko Ono
 Fly (Jazzband), eine US-amerikanische Jazzband
 Fly (Maddie-&-Tae-Lied), ein Lied des Country-Duos Maddie & Tae
 Fly (Nicki-Minaj-Lied), ein Lied der Künstlerinnen Nicki Minaj und Rihanna
 Fly (Nickelback-Lied), ein Lied der Rockgruppe Nickelback

Wirtschaft:
 FLY, eine Marke einer Möbelhauskette, siehe Fly (Möbelmarke Frankreich) und FLY (Möbelhauskette in der Schweiz)
 Markenname des ehemaligen brasilianischen Automobilherstellers Werma Automóveis
 Fly/GB Track, ein Spielzeug-Hersteller von Autorennbahnen
 Fly Slot Cars, ein spanischer Hersteller von Fahrzeugmodellen für Autorennbahnen

Fly ist der Familienname folgender Personen:
 Amasa Fly (* 1897), grönländischer Landesrat
 Per Fly (* 1960), dänischer Filmregisseur

Fly ist der Künstlername folgender Personen:

 Tal „Fly“ Aizik (* 1993), israelischer E-Sportler

Siehe auch:
 FLI
 Fley

FLY